

Aziende 
 Ericsson – multinazionale svedese operante in 180 paesi

Persone 
 Bertil Ericsson (1908-2002) – calciatore svedese
 Elof Ericsson (1887-1961) – politico svedese
 Gideon Ericsson (1871-1936) – tiratore a segno svedese
 Jimmie Ericsson (1980) – hockeista su ghiaccio svedese
 Lars Magnus Ericsson (1846-1926) – inventore e imprenditore svedese
 Marcus Ericsson (1990) – pilota automobilistico svedese 
 Martin Ericsson (1980) – calciatore svedese
 Mikael Ericsson (1960) – pilota di rally svedese 
 Pär Ericsson (1988) – calciatore svedese
 Sigvard Ericsson (1930) – pattinatore di velocità su ghiaccio svedese
 Sture Ericsson (1898-1945) – ginnasta svedese
 Thor Ericsson (1885-1975) – calciatore svedese